De TT van Assen 1992 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 27 juni 1992 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1992
Wereldkampioenschap wegrace 1992